Berny ist der Familienname von:

 Charles Berny d’Ouvillé (1775–1842), französischer Maler
 Laure de Berny (1777–1836), Muse und Geliebte von Honoré de Balzac

Berny ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:
 Berny-Rivière, Département Aisne
 Berny-en-Santerre, Département Somme

siehe auch: Bernie, Berni